Те́хника одно́й верёвки ( — SRT — «одноверёвочная техника») — техника, применяемая в спелеотуризме, альпинизме, скалолазании для преодоления вертикальных участков пещер: уступов, колодцев, шахт. Как следует из названия, вертикальные участки преодолевают путём перемещения по одной верёвке.

Логически техника одной верёвки состоит из двух частей: метода навески верёвки и способа перемещения по ней.

Так как единственная верёвка — всё, что держит спелеолога на высоте, техника одинарной верёвки накладывает жёсткие требования на её состояние и способ навески. Способ навески должен исключать возможность перетирания верёвки и её контакта с острыми фрагментами породы. Чтобы этого добиться, используют ряд приёмов: оттяжки, перестёжки, протекторы, Y-образная навеска.

Само по себе использование только одной верёвки для спуска и подъёма не является достаточным, чтобы утверждать, что применяется техника одной верёвки. Для этого необходимо выполнение всех требований к навеске, применение соответствующего снаряжения и способов перемещения по верёвке.

В промышленном альпинизме метод одинарной верёвки — запрещён.

Литература 
 (Dave Elliot, SRT ISBN 0-904405-68-0), перевод — К. Б. Серафимов, Верёвка — как она есть. Верёвки и узлы в технике SRT, электронное издательство Сумган, 2016
 Мартынов А. И. Промальп. Промышленный альпинизм. — М.: ТВТ Дивизион, 2006. — 328 с. — (Школа альпинизма). — 5000 экз. — ISBN 5-98724-008-5

Примечания

Ссылки 
 Техника SRT
 Петко Недков — Азбука одноверевочной техники
 Техника спелеотуризма

Спелеология
Спелеотуризм
Альпинизм
Скалолазание